Tenisový turnaj ATP Grand Prix Hassan II 2012 se konal ve dnech 9. až 15. dubna v marocké Casablance venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Singlový titul obhájil španělský tenista Pablo Andújar.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Florian Mayer (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  'Pablo Andújar (vítěz)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Donald Young (1. kolo)
  Robin Haase (1. kolo)
  Albert Ramos (finále)
  Fabio Fognini (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Alexandr Dolgopolov
  Yassine Idmbarek
  Mehdi Ziadi

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Roberto Bautista-Agut
  Federico Delbonis
  Sergio Gutiérrez Ferrol
  Lamine Ouahab

Odhlášení 
  Łukasz Kubot

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazení párů 
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Marcelo Melo (semifinále)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2012
ATP World Tour 2012